Frankfurter Altstadt steht für
 einen Stadtteil von Frankfurt am Main, siehe Frankfurt-Altstadt 
 Neue Frankfurter Altstadt, das rekonstruierte Zentrum der Altstadt von Frankfurt am Main